Херсо́нский городско́й сове́т () — административно-территориальная единица на юго-западе Херсонской области. Административный центр — город Херсон. 

Регион включает в себя помимо собственно города Херсона также 13 населённых пунктов:
 4 посёлка городского типа: Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Надднепрянское;
 3 села: Богдановка, Петровка, Степановка;
 6 посёлков: Благовещенское, Зимовник, Инженерное, Молодёжное, Приозёрное, Солнечное.

Есть ещё пос. Геологов и пос. Текстильный.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Херсонской областной администрации

Административное деление Херсона
Городские советы Херсонской области